Il doppio  dell'Hansol Korea Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Chan Yung-jan e Abigail Spears erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Julia Görges e Polona Hercog hanno battuto in finale Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová, 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Vania King /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (primo turno)

  Alisa Klejbanova /  Yan Zi (primo turno)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hansol Korea Open 2010